Индекс качества жизни (), разработанный компанией Economist Intelligence Unit, основывается на методологии, которая связывает результаты исследований по субъективной оценке жизни в странах с объективными детерминантами качества жизни в этих странах. Индекс был подсчитан в 2013 году. Он включает в себя данные по 80 странам.

Методология 
Исследование использует девять факторов качества жизни для определения оценки страны. Ниже следует описание показателей, которые учитывались при составлении рейтинга:

 Здоровье: Ожидаемая продолжительности жизни (в годах). Источник: US Census Bureau.
 Семейная жизнь: Уровень разводов (на 1 тыс. чел.), ставится оценка от 1 (мало разводов) до 5 (много разводов). Источники: ООН; Euromonitor.
 Общественная жизнь: Переменная принимает значение 1, если в стране высокий уровень посещаемости церкви или профсоюзного членства. Источник: World Values Survey.
 Материальное благополучие: ВВП на душу населения, Паритет покупательной способности. Источник: Economist Intelligence Unit.
 Политическая стабильность и безопасность: Рейтинги политической стабильности и безопасности. Источник: Economist Intelligence Unit.
 Климат и география: Широта, для различения холодных и жарких климатов. Источник: CIA World Factbook.
 Гарантия работы: Уровень безработицы (в процентах). Источник: Economist Intelligence Unit.
 Политическая свобода: Средний индекс политической и гражданской свободы. Шкала от 1 (полностью свободная) до 7 (несвободная). Источник: Freedom House.
 Гендерное равенство: Измеряется путём деления средней зарплаты женщин на зарплату мужчин. Источник: UNDP Human Development Report.

Индекс качества жизни от Economist Intelligence Unit, 2013 

80 стран и территорий, которые были включены в индекс качества жизни в 2013 году.

Индекс качества жизни от Economist Intelligence Unit, 2005 

111 стран и территорий, которые были включены в индекс качества жизни в 2005 году.

Страны, не вошедшие в список 

Много стран, включая большинство наименее развитых стран, не были включены в рейтинг из-за нехватки данных для их оценки. Также не были включены карликовые государства Европы.

См. также 
 Международный индекс счастья
 Индекс развития человеческого потенциала
 Валовое национальное счастье
 Рейтинг городов мира по уровню качества жизни
 Индекс стоимости жизни ACCRA

Примечания 

Рейтинги
Качества жизни
Качество жизни
Социоэкономика
Качество жизни